La temporada 2006/07 va ser la 86a de la trajectòria del CE Castelló. Malgrat les expectatives creades l'anterior campanya i un esperançador inici sota les ordres d'Abel Resino, el club orellut acabà la Lliga en setena posició, això sí, descartat de la lluita per l'ascens des de moltes jornades abans de la fi. A la Copa, per contra, es va rememorar la bona actuació de dos anys abans, arribant fins als setzens de final.

Plantilla

Jugadors 

 Dani Pendín té passaport espanyol  .

Altes

Baixes

Estadístiques

Cos tècnic 
 Entrenador: Abel Resino (fins al 3 de febrer de 2009) i Paco Herrera (des del 5 de febrer de 2009).
 Segon entrenador: Josep Alcácer
 Entrenador de porters: Emili Isierte
 Preparador físic: Miguel Peiró (fins al 3 de febrer de 2009) i Xavier Bartolo (des del 9 de febrer de 2009).
 Metge: Joaquín Mas.
 Fisioterapèuta: Raúl Larios.

Vegeu també 
 Segona divisió A 2008/09
 Copa del rei 2008/09

Temporades del Club Esportiu Castelló